Gregersdorf ist ein deutscher Ortsname:
 Gregersdorf, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Grzegorze, Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gregersdorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Grzegórzki (Nidzica), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
Siehe auch

 Gregersdorf (Adelsgeschlecht)
 Gregorsdorf